Edge eller EDGE kan syfta på:

 Adam Copeland – kanadensisk fribrottare välkänd under artistnamnet Edge
 Edge (tidskrift) – en brittiska datorspelstidskriften, som utkommit månadsvis sedan 1993 
 Straight edge – en livsstil och (motkultur) subkultur, starkt associerad till punk och hardcoremusik
 The Edge – artistnamn för David Howell Evans (1961–) – gitarrist i U2

Teknik 
 EDGE – en mobilnätsteknik för dataöverföring, förkortning för Enhanced Data Rates for GSM Evolution
 Edge (FOI-programvara) –  en programvara, utvecklat av Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) och använd i svenska jaktplanet Saab 39 Gripen
 Microsoft Edge – en webbläsare utvecklad av Microsoft

Geografi
 Edge, Cheshire, en tidigare civil parish i England, Storbritannien